Zan – polskie nazwisko
 Tomasz Zan (1796–1855) – polski poeta
 Tomasz Zan (1902–1989) – żołnierz AK
 Helena z Zanów Stankiewiczowa (1904–1996) – polska działaczka społeczna, autorka wspomnień i wierszy (1904-1996)